Hogg může být:

 Jim Hogg County – okres ve státě Texas v USA

příjmení
 Douglas Hogg, 1. vikomt Hailsham (1872–1950) – britský státník a právník
 James Hogg (1770–1835) – skotský básník a prozaik
 James Macnaghten Hogg (1823–1890) – britský politik
 Joanne Hogg – severoirská zpěvačka a písničkářka
 Quintin Hogg, 2. vikomt Hailsham (1907–2001) – britský státník a právník